О́йкаринен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1978) — финский поэт.
 Ойкаринен, Яркко (род. 1967) — финский программист.